Красная свадьба может означать:
 «Красная свадьба», или «Кровавая свадьба» — французский фильм-драма 1973 года.
 «Красная свадьба» — камбоджийско-французский документальный фильм 2012 года.
 Красная свадьба — 100-летняя годовщина свадьбы.
 Красная свадьба — советский гражданский обряд заключения брака в первые послереволюционные годы.
 Красная свадьба — событие из романа Джорджа Мартина «Буря мечей»; см. также «Рейны из Кастамере».